Niemcy:
 Giesen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim

Dawne nazwy miejscowości w Polsce:
 Giże
 Giżyno
 Jeże

Osoby:
 Bernhard Giesen – niemiecki socjolog
 Hubert Giesen – niemiecki pianista
 Beata Giesen – polska doktor habilitowana nauk prawnych

Zobacz też:
 Gießen